Леомил:

 Леомил — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Леомил — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.